Geslacht van kevers

 Alternatieve spelling voor Kikonen (een van de strijdende partijen in de Ilias.